Moskauer Straße steht für folgende Straßen:

 Moskauer Straße (Riga), Lettland
 Moskauer Straße (Weimar), Thüringen

Siehe auch:
 U-Bahnhof Handelszentrum/Moskauer Straße in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen